Тогдер:

 Тогдер — административный регион Сомалиленда, непризнанного государства на северо-западе Сомали. 
 Тогдер — сезонная река, протекающая в регионе Тогдер на северо-западе Сомалиленда